Schadendorf ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Schadendorf (Bad Lauchstädt), Ortsteil der Stadt Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt
 Schadendorf (Kronprinzenkoog), Ortsteil der Gemeinde Kronprinzenkoog in Schleswig-Holstein
 Schadendorf (Neuendeich), Ortsteil der Gemeinde Neuendeich in Schleswig-Holstein
 Schadendorf (Wüstung), devastierter Ort bei Weißwasser/Oberlausitz in Sachsen

Österreich:
 Schadendorf (Gemeinde Wieselburg-Land), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Schadendorf (Gemeinde Lieboch), Ortschaft der Gemeinde Lieboch, Steiermark

Polen:
 Śliwnik in Schlesien

Slowakei
 älterer Name von Prievaly, Okres Senica

Schadendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Gudrun Kockmann-Schadendorf (1952–2001), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Wulf Schadendorf (1926–1985), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter

Siehe auch:
 Schattendorf